Теплоколодезянская территориальная администрация — сельское территориальное образование в Губкинском городском округе Белгородской области, включающее в себя 1 населённый пункт. Глава администрации — Людмила Николаевна Леженина.

Состав

См. также 
 Губкинский городской округ

Примечания 

Территориальные администрации Губкинского городского округа